Castroponce kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castroponce (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Castroponce (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar